Аль-Шабаб () — арабський вислів, що буквально значить молодість.

 Аль-Шабаб — сомалійська радикальна ісламістська військова організація з 2012 року офіційний осередок Аль-Каїди.

Футбол:

 Аль-Шабаб (футбольний клуб, Дубай)
 Аль-Шабаб (футбольний клуб, Ер-Ріяд)